Алексе́й Покро́вский:
 Покровский, Алексей Алексеевич (1916—1976) — советский биохимик.
 
 Покровский, Алексей Николаевич (1924—2009) — советский и российский актёр театра и кино, исполнитель песен.
 Покровский, Алексей Тихонович (1808—?) — преподаватель естественных наук в Казанском университете.
 Покровский, Алексей Фёдорович (в монашестве Антонин; 1869—1939) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Вашингтонский и Аляскинский.